Космина Анишоара Душа (, 4 марта 1990 года, Ернут) — румынская футболистка, нападающая клуба «Конак Беледиеспор» и сборной Румынии.

Карьера 
В футбол начала играть в детстве с друзьями старшего брата. В возрасте 17-ти лет начала играть за чемпиона Румынии «Клужану». Дебютировала в официальных матчах в игре против «Умео» в Кубке УЕФА 2007/08. В сезоне 2009/10 играла за греческий «Волос 2004», тогда же впервые получила вызов в первую сборную.

В 2010 году вернулась в Румынию, перейдя в только что созданную «Олимпию». В дебютном сезоне за клуб забила 103 мяча. В 2012 году вновь стала лучшим бомбардиром чемпионата, отличившись 71 раз за сезон. С 2010 по 2012 год признавалась лучшей футболисткой Румынии.

С сентября 2012 года выступает за турецкий «Конак Беледиеспор».

Достижения 
 Клужана:
 Чемпионка Румынии: 2007/08, 2008/09
 Обладательница Кубка Румынии: 2007/08

 Олимпия:
 Чемпионка Румынии: 2011, 2012
 Обладательница Кубка Румынии: 2011, 2012

 Конак Беледиеспор:
 Чемпионка Турции: 2012/13, 2013/14, 2014/15, 2015/16, 2016/17

Примечания

Ссылки 
 Профиль на soccerway.com
 Профиль на сайте UEFA

Футболистки Румынии
Игроки женской сборной Румынии по футболу